Filippo Buonaccorsi – umanista e scrittore italiano, naturalizzato polacco
 Simone Buonaccorsi – cardinale italiano
 Palazzo Buonaccorsi – palazzo di Macerata
 Villa Buonaccorsi – villa della provincia di Macerata

Pagine correlate 
 Bonaccorsi